Víctor René Mendieta Ocampo, padre
Víctor René Mendieta Sáenz, figlio